Länsväg 554 kan syfta på:

 Länsväg C 554
 Länsväg O 554
 Länsväg S 554
 Länsväg U 554
 Länsväg W 554